Courtney kan som auktorsförkortning betyda:

 Gregory W.Courtney
 S.P. Courtney

Robotskapade auktorsförkortningar